Garden Plain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garden Plain Township (Illinois)
 Garden Plain Township (Kansas)